Була́винское () — посёлок городского типа в составе Бахмутского района Донецкой области. Находится под контролем Донецкой Народной Республики.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Булавин, недалеко от места её впадения в Волынцевское водохранилище.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Булавино, Савелевка

СЗ: Грозное, Красный Пахарь, Александровское

СВ: Ильинка (выше по течению Булавина)

З:  Прибрежное (примыкает), Оленовка (оба ниже по течению Булавина)

В: Камышатка (примыкает), Ольховатка (выше по течению Булавина)

ЮВ: —

ЮЗ: город Юнокоммунаровск 

Ю: Славное, Малоорловка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 3 786 человек.

Общая информация 
Почтовый индекс — 86487. Телефонный код — 6252. Код КОАТУУ — 1412045600.

История 
До 11 декабря 2014 года Булавинский поселковый совет находился в составе Енакиевского городского совета. В 2014 году украинские власти переводят посёлок в состав Бахмутского района Донецкой области Украины. С февраля 2015 года под контролем ДНР.

Социальная инфраструктура 
Имеется школа № 29 (НВК № 10). Адрес: ул.Чкалова, д.1.

Местный совет 
86487, Донецкая область, Бахмутский район, пгт. Булавинское, пер.Советский, 2.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Бахмутского района
Посёлки городского типа Донецкой области